Usturoi se poate referi la:

 Usturoi
 Usturoi sălbatic
 Râul Usturoiu, curs de apă, afluent al râului Săsar
 Valea Usturoiu, vale relativ îngustă la nord de Baia Mare